Lega Nazionale A 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di calcio femminile
Lega Nazionale A 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio
Lega Nazionale A 2009-2010 – stagione del campionato svizzero di hockey su ghiaccio femminile